est une expression anglaise signifiant « dans ma vie ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 In My Life, drame danois de  sorti en 1978 ;
 , drame philippin d'Olivia Lamasan sorti en 2009.

Musique

Album 
 , album de Judy Collins sorti en  ;
 , album de Cilla Black sorti le  ;
 , album de George Martin sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en 2001.

Chanson 
 In My Life, une chanson des Beatles (1965)
 , chanson de la comédie musicale Les Misérables ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  feat.  présente sur l'album Suit sorti le .

Voir aussi